Landesteil steht für:

 Region, allgemein ein geographischer Teil eines Landes
 Gliedstaat, ein politischer Teil eines Landes

Landsdel oder Landsdeel heißen:
 Landsdel (Dänemark), der Begriff wird in Dänemark mehrfach verwendet:
 Das Land ist aufgeteilt in 3 Landesteile (Wahlgebiete)
 Das Land ist aufgeteilt in 11 Landesteile (statistische Regionen nach NUTS-3)
 Landsdeel (Niederlande), die 4 statistischen Großregionen in den Niederlanden (NUTS-1)
 Landsdel (Norwegen), die 5 Großregionen in Norwegen (auch NUTS-2)
 Landsdel (Schweden), die 3 landschaftlichen Großregionen in Schweden, nicht zu verwechseln mit den völlig anders eingeteilten 3 Reichsgebietsgruppen für statistische Zwecke der EU (NUTS-1) 

Siehe auch

  Innerstaatliche Verwaltungsgliederung